Das ClubWPT World Pool Masters 2012 war die 20. Auflage eines seit 1993 jährlich ausgetragenen Poolbillardturniers in der Disziplin 9-Ball. Es fand vom 5. bis 7. Oktober 2012 in der Hala Legionow in Kielce in Polen statt.

Der Pole Karol Skowerski gewann das Turnier durch einen 8:6-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Mateusz Śniegocki. Dieser hatte im Achtelfinale Titelverteidiger Ralf Souquet besiegt.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 World Pool Masters auf matchroompool.com
 ClubWPT World Pool Masters 2012 auf azbilliards.com
 2012 ClubWPT.com World Pool Masters auf sixpockets.de

2012
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in Kielce